Марија Луиса Очоа Боркез има више значења:

 Марија Луиса Очоа Боркез, Кампо де Рамос (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Марија Луиса Очоа Боркез (Сан Игнасио Рио Муерто), насеље у савезној држави Сонора у Мексику